Pasar Bawah (Pasar Manna), een plaats in Indonesië
Pasar Bawah (Lahat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing